La frase "Mecano en concierto" puede referirse a:

"Mecano en concierto", álbum grabado en directo en el "Frontón de Segovia", correspondiente al Tour: 1984-1985.
 "Mecano en concierto", programa especial de radio transmitido por la emisora Caracas 750 AM del concierto dado por el grupo en el Poliedro de Caracas grabado los días 21, 22 y 23 de mayo de 1987. Este especial de Mecano está editado por motivos prácticos de duración del programa, no es el concierto completo... el repertorio de canciones está basado casi completamente en temas del álbum "Entre el cielo y el suelo".
 "Mecano en concierto", revista a todo color publicada por editorial Erisa en donde se hace un amplio reportaje y se recoge en fotos parte de lo que fue el Tour 1988 correspondiente al álbum "Descanso dominical".
"Mecano en concierto", VHS y posterior DVD del Tour: 1988-1989, grabado en Madrid y Barcelona.